Herrnleben ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Herrnleben (* 1972), deutscher Kabarettist und Puppenspieler
 Florian Herrnleben (* 1982), deutscher Kabarettist, Puppenspieler und Hörspielsprecher